HTB est un sigle qui peut signifier :
 haute tension B, un domaine de l'électricité ;
 , une entreprise ferroviaire allemande ;
 , une église anglicane à Londres, en Angleterre ;
 , en informatique, un algorithme de files d'attente de réseau ;
 Независимое телевидение, le nom en alphabet cyrillique de la chaîne de télévision russe NTV ;
 Hack The Box, en informatique, site de formation au Test d'intrusion.